Thompson Township, Pennsylvania kan syfta på:

* Thompson Township, Fulton County, Pennsylvania
 Thompson Township, Susquehanna County, Pennsylvania